Biológia
 eredetileg a nyolckarú polipokat és az ahhoz hasonló élőlényeket nevezték így
 a fejlábúak egyes képviselőit polipoknak hívják
 csigaházas polipok
 tízkarú polipok
 nyolckarú polipok
 a polipforma a csalánozók egy megjelenési formája
 polip, a nyálkahártya abnormális kinövése
Film
 Polip, olasz bűnügyi televíziós sorozat
 Újság
 polip magazin
 könyv
 Magyar polip, Magyar polip – A posztkommunista maffiaállam című, 2013-ban megjelent könyv